Трес Флорес има више значења:

 Трес Флорес (Чамула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Трес Флорес (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Трес Флорес (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Трес Флорес (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику